Departamento de Maipú kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Maipú (kommun i Chaco), 
 Departamento de Maipú (kommun i Mendoza), 

Robotskapade Argentinaförgreningar